

Musica 
 Mandrake – album del 2001 degli Edguy
 Mandrake – cantante e percussionista brasiliano
 Mandrake – metalband tedesca

Persone 
 Leon Mandrake – mago canadese che ha ispirato il personaggio fumettistico
 Tom Mandrake – fumettista statunitense

Personaggi 
 Mandrake il mago – personaggio dei fumetti creato da Lee Falk e Phil Davis
 Lionel Mandrake – personaggio del romanzo Il dottor Stranamore e del film Il dottor Stranamore
 Mandrake – personaggio dei film Febbre da cavallo e Febbre da cavallo - La mandrakata

Altro 
 Mandrake – film TV del 2010 diretto da Tripp Reed
  Mandrake the Magician – serial cinematografico del 1939 basato sul fumetto
 Mandrake Linux – distribuzione Linux poi rinominata Mandriva